«Planetary (Go!)» — третий сингл американской рок-группы My Chemical Romance из студийного альбома Danger Days: True Lives of the Fabulous Killjoys.

Список композиций 
Version 1 (promotional CD)

Version 2 (digital download)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт My Chemical Romance

 

Синглы 2011 года
Песни по алфавиту
Песни 2011 года
Синглы My Chemical Romance
Синглы Reprise Records
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart